Idmonea är ett släkte av mossdjur. Idmonea ingår i familjen Idmoneidae. 

Idmonea är enda släktet i familjen Idmoneidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Mossdjur
Idmonea